Мирослав Маркович: Маркович, Мирослав (род. 1973) — сербский шахматист.
 Маркович, Мирослав (род. 1989) — сербский футболист.